Contrasto – tipo di componimento poetico dialogato, di fioritura medievale, solitamente di argomento amoroso
Contrasto, in fotografia
 Contrasto – nel diritto, lite tra due parti in disaccordo
Contrasto, album discografico dei Pooh del 1968 
Contrasto, agenzia fotografica e casa editrice orientata alla fotografia
Contrasto, gruppo musicale hardcore punk italiano
Contrasto, album discografico del 2002 degli Essenza, gruppo musicale hard rock italiano